Tomasz Jan Karczewski – kasztelan halicki
 Tomasz Karczewski (producent filmowy)